New Brighton kan syfta på:

Geografi

Australien 

 New Brighton, Australien, New South Wales, Byron Shire,

Nya Zeeland 

 New Brighton, Nya Zeeland, Canterbury, Christchurch City,

Storbritannien 

 New Brighton, Bradford – en ort i Bradford, West Yorkshire, England
 New Brighton, Flintshire – en ort i Flintshire, Wales
 New Brighton, Hampshire – en ort i Hampshire, England
 New Brighton, Leeds – en ort i Leeds, West Yorkshire, England 
 New Brighton, Merseyside – en ort i Wirral, Merseyside, England 
 New Brighton, Wrexham – en ort i Wrexham, Wales

USA 

 New Brighton, Minnesota – Ramsey County, 
 New Brighton, Pennsylvania – Beaver County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar